Хребтовское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом городского поселения в
Нижеилимском районе Иркутской области России. Административный центр — посёлок Хребтовая.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 1516 человек, в том числе 747 мужчин и 769 женщин.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты:
 Хребтовая
 Карстовая

Примечания 

Муниципальные образования Нижнеилимского района
Городские поселения Иркутской области